Kaldbakur ist der Name mehrerer Berge in Island:

 Kaldbakur (Arnarfjörður) in Nordwestisland, höchster Berg der Region Vestfirðir
 Kaldbakur (Eyjafjörður) am Eyjafjörður bei Akureyri im Nordosten Islands
 Kaldbakur (Strandir) in der Region Strandir in Nordwestisland